een draaikolk
meer specifiek: de Moskstraumen
Maalstroom (Boudewijn de Groot), een muziekalbum van Boudewijn de Groot
Maalstroom (band), een Belgische folkgroep

Zie ook
Maelstrom